Botjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Botjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland, 662496-147415), sjö i Lindesbergs kommun,  (16 ha)
Botjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland, 663051-147888), sjö i Lindesbergs kommun och Skinnskattebergs kommun,  (9,17 ha)
Botjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland, 664244-146726), sjö i Lindesbergs kommun,  (9,92 ha)
Lilla Botjärnen, sjö i Hällefors kommun,  (1,3 ha)
Stora Botjärnen, sjö i Hällefors kommun,  (2,2 ha)
Botjärnen (Västra Ämterviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (8,08 ha)
Botjärnen, Värmland, sjö i Karlskoga kommun och Storfors kommun,  (12,2 ha)
Botjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (19,4 ha)
Botjärnen, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (0,8 ha)
Botjärnen (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Botjärnen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Botjärnen (Njurunda socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Botjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (11,4 ha)
Botjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (12,3 ha)
Botjärnen, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (4,17 ha)

Se även
Bottjärnen, sjö i Degerfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn